NATV, Navarra TV o Navarra Televisión (como es denominada en las promociones de la cadena) es el primer canal privado de la televisión autonómica navarra, sociedad adjudicataria de la explotación de los dos canales de Televisión Digital Terrestre autonómica en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra (España).

Inició sus emisiones regulares el día 14 de mayo de 2012 en TDT. Su programación, de carácter generalista, tiene como uno de sus ejes básicos la información, no solo de ámbito autonómico, sino también nacional e internacional. Para ello cuenta con una sede central ubicada en Pamplona. Además de Navarra Televisión, esta empresa cuenta con un segundo canal, Navarra Televisión 2, con contenidos de carácter redifusivo y vascuence.

Este canal nació tras la fusión de Canal 6 Navarra y Popular TV Navarra, en busca de un canal autonómico potente tras el cierre del también canal privado Canal 4 Navarra. Gracias a esta fusión, el grupo resultante dispone de todo el dinero que ofrece la Comunidad Foral de Navarra como ayuda para las televisiones de ámbito autonómico que emiten en su territorio. Este cambio fue anunciado unas pocas semanas antes de la fusión. En esta nueva etapa se apostará por contenidos dignos de un canal autonómico e información en euskera gracias a un equipo formado por profesionales de Canal 6 Navarra, Canal 4 Navarra y Popular TV Navarra; cambio que se hizo efectivo desde las 14:00 horas del lunes 14 de mayo de 2012 cuando apareció el logotipo de la nueva Navarra Televisión.

Navarra Televisión: canales 
Desde su lanzamiento, NavarraTV emite a través de dos canales, tal y como disponía el pliego de condiciones del concurso público para la explotación de la televisión digital terrestre de ámbito autonómico publicado por la Comunidad de Navarra.

 Navarra Televisión. Es el canal de referencia de Navarra Televisión. 24 Horas en castellano. Su programación es similar para toda la Comunidad las 24 horas del día. Basa su programación en una fuerte apuesta por la actualidad informativa, en magacines de entretenimiento de producción propia, formatos estrella de producción ajena y cine. Informativos en castellano todos los días de 14:30 a 15:00 y 20:30 a 21:00. Navarra en Abierto Martes. 21:30 h. Programa dirigido por Roberto Cámara en el que dedicaremos el tiempo a debatir algunos de los temas más importantes de los últimos días.

 Navarra Televisión 2. Parte en euskera y castellano. Con contenidos de carácter redifusivo. Es el canal dedicado a la retransmisión de eventos deportivos de la Comunidad, algo que según muchas personas toman como desafortunado al apostar en NavarraTV por eventos foráneos y delimitar la información deportiva de la comunidad únicamente de referencia. Informativos en euskera todos los días de 15:30 a 16:00 y 21:30 a 22:00.

Navarra Radio: emisoras 
 Navarra Radio 1: A través de esta frecuencia de TDT se escucha SIC4GN.
 Navarra Radio 2: A través de esta frecuencia de TDT se escucha Radio Navarra Cope, programación nacional de Cope y programación regional de Navarra (parte de la programación regional en Euskera)

Véase también 
 Canal 6 Navarra
 Popular TV
 Canal 4 Navarra
 Televisión Digital Terrestre en España

Referencias

Enlaces externos 
 Web de Navarra Televisión
 Twitter de Navarra Televisión
 Facebook de Navarra Televisión
 Radio Navarra Cope
 Twitter Radio Navarra Cope
 Radio Navarra Cope en la web del Ayuntamiento de Pamplona

Cadenas de televisión local y regional de Navarra